Иван Владимир Рогачек (словацк. Ivan Vladimir Rohaček, 19 апреля 1909, Кисач — 22 ноября 1977, Братислава) — словацкий шахматист, мастер.

Чемпион Словакии 1930, 1935 и 1939 гг. Участник чемпионатов Чехословакии и ряда международных соревнований высокого уровня. В 1941 и 1942 гг. представлял клиентское государство Словацкая республика на чемпионатах Европы.

В составе сборной Чехословакии участник нескольких международных матчей.

Спортивные результаты

Примечания

Ссылки 
 Партии И. Рогачека в базе Chessgames
 Личная карточка И. Рогачека на сайте 365Chess
Шахматисты Чехословакии
Шахматисты Словакии
Шахматисты XX века
Родившиеся в Воеводине